Hydrophylax puede referirse:

Hydrophylax: Plantas de la familia de las rubiáceas;
Hydrophylax: Anfibios anuros de la familia Ranidae.